Neaira kan syfta på:

 Neaira (hetär) – en grekisk hetär under antiken
 Neaira (släkte) – ett släkte bredkantskinnbaggar